Thamnostylum är ett släkte av svampar. Thamnostylum ingår i familjen Syncephalastraceae, ordningen Mucorales, divisionen oksvampar och riket svampar.

Källor

Bildgalleri 

Oksvampar
Thamnostylum